Mesquite může být:
 Mesquite (Kalifornie) – osada v Kalifornii v USA
 Mesquite (Nevada) – město v Nevadě v USA
 Mesquite (Nové Mexiko) – sídlo v Novém Mexiku v USA
 Mesquite (Texas) – město v Texasu v USA
 Mesquite Creek – sídlo v Arizoně v USA